Het wereldkampioenschap superbike van Nürburg 2011 was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike en de negende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2011. De races werden verreden op 4 september 2011 op de Nürburgring nabij Nürburg, Duitsland.

Superbike

Race 1

Race 2
De race, die gepland stond over een lengte van 20 ronden, werd na 13 ronden afgebroken vanwege zware regenval en werd niet herstart.

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2011
Nürburg